mor (moor) – język austronezyjski
 mor – język papuaski